Шестой этап Кубка мира по биатлону 2010/11 прошёл в итальянской Антерсельве с четверга 20 января по воскресенье 23 января 2011 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 20 января 2011 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 21 января 2011 года.

Женская эстафета 
Гонка прошла 22 января 2011 года.

Мужской масс-старт 
Гонка прошла 22 января 2011 года.

Женский масс-старт 
Гонка прошла 23 января 2011 года.

Мужская эстафета 
Гонка прошла 23 января 2011 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после шестого этапа.

Примечания

Ссылки 
 6-й этап Кубка мира 2010/11 на сайте IBU 

6-й этап